Altes Rathaus oder Historisches Rathaus steht für folgende Gebäude:

Deutschland:
 Altes Rathaus Altona, Hamburg
 Historisches Rathaus Anholt, Isselburg
 Altes Rathaus (Arnsberg)
 Altes Rathaus Bad Honnef, siehe Markt 6 (Bad Honnef)
 Altes Rathaus (Bad Kissingen)
 Altes Rathaus (Bamberg)
 Historisches Rathaus (Bergheim)
 Altes Rathaus (Berlin)
 Altes Rathaus (Bielefeld)
 Historisches Rathaus Bocholt
 Altes Rathaus (Böckingen)
 Altes Rathaus (Bonn)
 Altes Rathaus (Boppard)
 Altes Rathaus (Buchen)
 Historisches Rathaus Büdingen, siehe Rathaus (Büdingen)
 Altes Rathaus (Bürstadt)
 Altes Rathaus (Celle)
 Altes Rathaus (Chemnitz)
 Altes Rathaus (Cottbus)
 Altes Rathaus (Darmstadt)
 Altes Rathaus (Darmstadt-Arheilgen)
 Altes Rathaus (Darmstadt-Eberstadt)
 Historisches Rathaus (Deidesheim)
 Altes Rathaus (Dinkelsbühl)
 Altes Rathaus (Dirmstein)
 Altes Rathaus (Dortmund)
 Altes Rathaus (Dresden)
 Altes Rathaus (Dürrenzimmern)
 Altes Rathaus (Düsseldorf)
 Altes Rathaus (Eckernförde)
 Altes Rathaus (Einbeck)
 Altes Elberfelder Rathaus, Wuppertal
 Altes Rathaus (Erkelenz)
 Altes Rathaus Erwitte
 Altes Rathaus (Esslingen)
 Altes Rathaus Falkenstein
 Altes Rathaus (Flein)
 Altes Rathaus in Freiburg im Breisgau, siehe Rathaus (Freiburg im Breisgau)
 Altes Rathaus (Gernsbach)
 Altes Rathaus (Gersthofen)
 Altes Rathaus Gifhorn, siehe Ratsweinkeller Gifhorn
 Altes Rathaus (Gladbeck)
 Altes Rathaus (Göttingen)
 Altes Rathaus (Grombach)
 Altes Rathaus (Güglingen)
 Altes Rathaus (Halle)
 Altes Rathaus (Hannover)
 Altes Rathaus (Haselünne)
 Altes Rathaus Hattingen
 Altes Rathaus (Heilbronn)
 Altes Rathaus (Heimerdingen)
 Altes Rathaus (Heusenstamm)
 Altes Rathaus (Hoyerswerda)
 Altes Rathaus (Husum)
 Altes Rathaus (Ingolstadt)
 Altes Rathaus (Iserlohn)
 Altes Rathaus (Ittlingen)
 Altes Rathaus (Kiel)
 Altes Rathaus (Kirchheim an der Weinstraße)
 Altes Rathaus (Kolbermoor)
 Historisches Rathaus Köln
 Altes Rathaus (Königsbach)
 Altes Rathaus (Königstein im Taunus)
 Altes Rathaus Königswinter, siehe Rathaus (Königswinter)
 Altes Rathaus (Kronach)
 Altes Rathaus (Krumbach)
 Altes Rathaus (Künzelsau)
 Altes Rathaus (Ladenburg)
 Historisches Rathaus (Landsberg am Lech)
 Altes Rathaus (Leipzig)
 Historisches Rathaus (Lingen)
 Altes Rathaus Lüdenscheid
 Altes Rathaus (Mannheim)
 Altes Rathaus (Michelstadt)
 Altes Rathaus (Minden)
 Altes Rathaus (Mölln)
 Altes Rathaus (Mudau)
 Altes Rathaus (München)
 Historisches Rathaus Münster
 Altes Rathaus (Mutterstadt)
 Altes Rathaus (Neckarrems)
 Altes Rathaus (Neubrandenburg)
 Altes Rathaus (Neumünster)
 Altes Rathaus (Niederbrechen)
 Altes Rathaus (Norden)
 Altes Rathaus (Nordhausen)
 Altes Rathaus (Oberkassel)
 Altes Rathaus (Osnabrück)
 Altes Rathaus (Ottweiler) 
 Altes Rathaus (Pirmasens)
 Altes Rathaus (Potsdam)
 Altes Rathaus (Regensburg)
 Altes Rathaus (Rehna)
 Altes Rathaus (Reiterswiesen)
 Altes Rathaus (Rheinberg)
 Altes Rathaus (Rommelshausen)
 Altes Rathaus (Rotenberg)
 Altes Rathaus (Rüthen)
 Altes Rathaus (Saarbrücken)
 Altes Rathaus (Schöckingen)
 Altes Rathaus (Schöppingen)
 Altes Rathaus (Schweinfurt)
 Altes Rathaus (Soltau)
 Altes Rathaus (Sprendlingen)
 Altes Rathaus (Stade)
 Altes Rathaus (Stadthagen)
 Altes Rathaus (Stebbach)
 Altes Rathaus (Stein)
 Altes Rathaus Steinfurt
 Altes Rathaus (Stetten im Remstal)
 Altes Rathaus (Strümpfelbach)
 Altes Rathaus (Untergruppenbach)
 Altes Rathaus (Völklingen)
 Altes Rathaus (Weißenburg)
 Altes Rathaus (Wiesbaden)
 Altes Rathaus – Städtische Galerie für moderne Kunst in Wittlich
 Altes Rathaus (Wohnbach)
 Historisches Rathaus Wolgast
 Altes Rathaus (Wolmirstedt)
 Altes Rathaus (Wössingen)

Österreich:
 Altes Rathaus (Friesach)
 Altes Rathaus (Klagenfurt am Wörthersee)
 Altes Rathaus (Linz)
 Altes Rathaus (Mödling)
 Altes Rathaus (Urfahr)
 Altes Rathaus (Wien)

Rumänien:
 Altes Rathaus (Brașov)
 Altes Rathaus (Timișoara)

Tschechien:
 Altes Rathaus (Brünn)
 Altes Rathaus Chrudim
 Altes Rathaus (Kostelec nad Orlicí)
 Altes Rathaus Náchod
 Altes Rathaus Poděbrady
 Altes Rathaus (Prachatice)

Vereinigtes Königreich:
 Altes Rathaus (Dalkeith)
 Altes Rathaus (Dunbar)
 Altes Rathaus (Kilmaurs)
 Altes Rathaus (Musselburgh)
 Altes Rathaus (Prestwick)

andere Länder:
 Altes Rathaus (Bozen), Italien
 Altes Rathaus (Bratislava), Slowakei
 Altes Rathaus in Burgau, Schweiz; siehe Burgau SG#Altes Rathaus
 Altes Rathaus Cesson, Frankreich
 Altes Rathaus Gent, Belgien; siehe Rathaus von Gent
 Altes Rathaus (Toronto), Kanada

Siehe auch:
 Ehemaliges Rathaus